La Serie A 1995–96 fue la 94.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 64ª bajo el formato de grupo único. Milan ganó su 15° scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 RSSSF - Todos los resultados en el sitio de estadísticas en internet de Rec.Sport.Soccer (RSSSF)

Notas 

1996
Fútbol en Italia en 1995
Fútbol en Italia en 1996